Име Тајлер Кристофер може се односити на:
 Тајлер Кристофер (атлетичар), канадски атлетичар  (400 м)
 Тајлер Кристофер (глумац), амерички филмски глумац